Puede referirse a:
El nombre común de la planta Juniperus communis
El nombre común de la planta Juniperus communis subsp. hemisphaerica